La Coppa di Israele 1977-1978 è la 18ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1977-1978

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1977
Pallacanestro nel 1978
Coppa di Israele di pallacanestro maschile